Chiesa della Madonna del Carmine ad Albisola Superiore
 Chiesa della Madonna del Carmine ad Ascoli Piceno
Chiesa della Madonna del Carmine a Castagneto Carducci
 Chiesa di Maria Santissima del Carmine a Castellammare di Stabia
 Chiesa della Madonna del Carmine a Cerreto Sannita
 Chiesa della Madonna del Carmine a Corné, frazione di Brentonico
 Chiesa della Madonna del Carmine a Guardistallo
 Chiesa della Madonna del Carmine a Madruzzo
 Chiesa della Madonna del Carmine a Massa di Maratea
 Chiesa della Madonna del Carmine a Nardò
 Chiesa della Madonna del Carmine a Peccioli
 Chiesa della Madonna del Carmine a Pontinvrea
 Chiesa della Madonna del Carmine a Porto Azzurro
 Chiesa della Madonna del Carmine a Novella, frazione Revò
 Chiesa della Madonna del Carmine a Ripatransone
 Chiesa della Madonna del Carmine a Scanno
 Chiesa della Madonna del Carmine a Soldano
 Chiesa della Madonna del Carmine a Torino
 Chiesa della Madonna del Carmine a Onsernone
 Chiesa della Madonna del Carmine a Valbrenta

Pagine correlate
 Chiesa del Carmine
 Chiesa della Beata Vergine del Carmelo
 Chiesa della Beata Vergine del Carmine
 Chiesa di Santa Maria del Carmine
 Chiesa di Maria Santissima del Carmine
 Chiesa di Nostra Signora del Carmine
 Santuario della Madonna del Carmine